Coole bezeichnet:
 Coole, französische Gemeinde im Département Marne 
 Coole (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Marne 
 Coole Park, Parkanlage in Irland
 Coole Piet, fiktive Fernsehfigur in den Niederlanden 
 Coole Schule, österreichischer Verein zur Schülermitbestimmung

Siehe auch:
 Cool (Begriffsklärung)